

Patronyme
 Famille Bacot
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexandre Bacot, (1750-1824), brasseur puis un fabricant de draps de Sedan ;
 César-Joseph Bacot (1787-1870), officier et homme politique français ;
 Claude-René Bacot de Romand (1792-1853), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Edmond Bacot, (1814-1875), photographe français ;
 Gerard Bacot (1743-1822), homme politique néerlandais ;
 Jacques Bacot (1877-1965), géographe, linguiste, ethnologue, explorateur, orientaliste et tibétologue français.
 John Carter Bacot (1933-2005), président de la Bank of New York.

Homonymie
Homonymie de patronyme